Boss:

 Boss Corporation — японский производитель музыкальных инструментов.
 Hugo Boss — немецкая фирма производитель модной одежды.
 Boss (род. 1969) — американская гангста-рэп-исполнительница.
 Boss — песня американского рэпера Lil Pump.
 Великая стена BOSS — галактическая стена, одна из крупнейших суперструктур в наблюдаемой Вселенной.

См. также 
 The Boss
 Босс